Tsukuba – miasto w Japonii
 Tsukuba – góra w Japonii
 Tsukuba – powiat w prefekturze Ibaraki
 „Tsukuba” – japoński okręt z początku XX wieku
 Tsukuba - japoński okręt z XIX wieku